Rumbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Rumbach, Ortsgemeinde im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Deutsch-Rumbach, dt. Name der Gemeinde Rombach-le-Franc im Oberelsass, Frankreich 

Gewässer:
 Kleiner Rumbach, linker Quellast des Rumbach (Steinigtenbach) bei Urweiler, Stadt St. Wendel, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Rumbach (Lauter), rechter Zufluss der hier noch Wieslauter genannten Lauter bei Bundenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Rumbach (Remmelbach), linker Zufluss des Remmelbachs (zum Braunebach oder Braunenbach, zur Kyll) im Gemeindegebiet von Birresborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Rumbach (Ruhr), rechter Zufluss der Ruhr im Stadthafen des kreisfreien Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen
 Rumbach (Sauer), Zufluss eines linken Nebengrabens der hier noch Saarbach genannten Sauer nach Fischbach bei Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Rumbach (Seegraben), rechter Zufluss des Grabens (zur Milz) bei Bedheim, Stadt Römhild, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Rumbach (Steinigtenbach), linker Zufluss des Steinigtenbachs (zum Todbach) in Urweiler, Stadt St. Wendel, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Rumbach (Thulba), linker Auenzufluss der Thulba gegenüber Obererthal, Stadt Hammelburg, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Rumbach (Trualbe), rechter Zufluss der hier auch Schwarzbach genannten Trualbe in Walschbronn, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich

Rumbach dient außerdem der Benennung der
 Rumbach-Synagoge, ehemalige Synagoge in der Rumbach utca im 7. Bezirk von Budapest, Ungarn, siehe Synagoge (Rumbach utca)

Siehe auch:
 Ruhmbach
 Rummbach